«Стрижка» — название фильмов:
 «Стрижка» — короткометражный американский фильм.
 «Стрижка» — сербский фильм о белградских скинхедах-неонацистах.